Рогозиха — топоним:

 Рогозиха — село в Алтайского крае.
 Рогозиха — река в Алтайском крае.